Mämmisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mämmisaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Mämmisaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar